Fillastre ist der Name folgender Personen:

 Guillaume Fillastre (1348–1428), französischer Kardinal der Katholischen Kirche
 Guillaume Fillastre der Jüngere (1400 oder 1407–1473), französischer Bischof und Ratgeber am Hof von Burgund unter Philipp dem Guten und Karl dem Kühnen